Геди (итал. Ghedi) — многозначный термин.

 Геди — город в итальянском регионе Ломбардия, в провинции Брешия.

Фамилия 
 Геди, Али Мохаммед (род. 1951) — премьер-министр переходного федерального правительства (ПФП) Сомали с 2004 по 2007 год. 
 Геди, Дэвид — основатель проекта SETI@home и его (проект SERENDIP) первый директор с 1995 по 1997 год, технический директор проекта APEX Online Education.